Иван Степанович Рибопьер ( — , Измаил) — российский военный,основатель аристократического рода Рибопьеров. В чине бригадира погиб при штурме Измаила.

Биография 
Жан Рибопьер родился в Швейцарии и принадлежал к младшей ветви эльзасского аристократического рода. Он вырос на Женевском озере в замке La Liguiere. Двое братьев Рибопьера состояли на испанской службе, а он сам поступил в голландскую армию, но, подружившись во время учёбы в Тюбингенском университете с двумя русскими аристократами, Степаном Степановичем Апраксиным и князем Николаем Борисовичем Юсуповым, решил поехать в Россию.

В Санкт-Петербург Рибопьер приехал в 1778 году с рекомендательным письмом к Екатерине II от Вольтера. Императрица приняла его с благосклонностью, он был зачислен в армию и стал адъютантом Григория Александровича Потёмкина. Умный, красивый, обладавший изящными манерами Рибопьер производил чарующее впечатление на окружающих. Хитрый и ловкий, прозванный за сдержанность «dieu du silence» («богом тишины»), он умел нравиться людям разных взглядов и положений. Заключив удачный брак с фрейлиной Бибиковой, Рибопьер стал членом высшего общества и ближайшего окружения императрицы. Когда Екатерина II подыскивала воспитателя великому князю Александру, Рибопьер порекомендовал ей своего друга и земляка Лагарпа.

Бывая часто на Эрмитажных собраниях, Рибопьер подружился с ещё одним фаворитом Екатерины — А. М. Дмитриевым-Мамоновым, который, по собственному признанию, «почти жить не мог без Ивана Степановича», и вскоре по его протекции стал бригадиром. Эта дружба имела для Рибопьера роковые последствия. В его доме на Моховой Дмитриев-Мамонов встречался со своей возлюбленной княжной Дарьей Фёдоровной Щербатовой. После их женитьбы летом 1789 года Екатерина II обвинила Рибопьера в пособничестве, а граф Безбородко, считавший Рибопьера «блестящим авантюристом, беспринципным и вредным интриганом», в обмане доверия императрицы. Не желая рисковать своей придворной карьерой, Рибопьер решил уехать из Петербурга. Он отправился в действующую против турок армию и погиб 11 декабря 1790 года при штурме Измаила.

Семья 

Иван Степанович Рибопьер был женат с 1778 года на  Аграфене Александровне Бибиковой (1755—1812), дочери генерала Александра Ильича Бибикова и княжны Анастасии Семёновны Козловской, племяннице М. И. Кутузова, воспитаннице и любимой фрейлине Екатерины II, имевшей большой успех в свете. После смерти мужа Аграфена Александровна осталась с тремя дочерьми и сыном, продолжала вести открытый образ жизни, принимая иностранных дипломатов, и вернула себе расположение императрицы.

В этом браке родились:

 Александр (1781—1865), банковский деятель и дипломат, действительный тайный советник, с 1856 года граф.
 Елизавета (1781—1847), замужем за Александром Александровичем Полянским (племянником княгини Екатерины Романовны Дашковой).
 Анастасия, замужем за врачом и дипломатом Семёном Ивановичем Мазаровичем.
 Екатерина, замужем за Афанасием Васильевичем Зыбиным.

Литература 
 Русские портреты XVIII—XIX столетий. Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича. — , 1906. — Т. 3. — Вып. 2. — № 40.

Рибопьеры
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)